Climie ist der Familienname folgender Personen:

 Matt Climie (* 1983), kanadischer Eishockeytorwart
 Simon Climie (* 1960), britischer Popsänger, Songwriter und Musikproduzent